Герметизм
 Герметизм — мистическое учение эпохи эллинизма и поздней античности, имеющее первоисточником учение Гермеса Трисмегиста.
 Герметизм (поэзия) — герметическая поэзия (), течение в итальянской поэзии XX века.

См. также 
  (категория)